Хвостатые червяги  — семейство безногих земноводных, обитающих в Южной Америке.

Описание 
Общая длина представителей этого семейства колеблется от 16 до 33 см. Голова среднего размера, морда напоминает штыковую лопату, заострённая. Глаза относительно большие, находятся близко к щупальцам. Височные области на черепе частично открыты. Наделены двойной костью, связывающей и приводящей в движение верхнюю и нижнюю челюсти. Имеют вторичные и третичные кольца. Хвост довольно длинный, эта особенность и дала название всему семейству.

Окраска спины и брюха насыщенная, колеблется от серого до фиолетового цвета, у ряда видов с жёлтыми полосами по бокам.

Образ жизни 
Населяют тропические влажные леса, горные места с плотной лесной подстилкой и гниющей растительностью. Встречаются на высотах до 2000 м над уровнем моря. Всю жизнь проводят в земле, роя ходы в почве. Питаются различными беспозвоночными, попадающимися на пути.

Размножение 
Это яйцекладущие земноводные. Самки откладывают яйца на берегу, а развитие личинок происходит в воде.

Распространение 
Обитают в северной части Южной Америки от Колумбии до Французской Гвианы и Бразилии, а также в Перу.

Классификация 
На октябрь 2018 года в семейство включают 2 рода и 11 видов:

Примечания

Литература 
 Nussbaum, 1977 : Rhinatrematidae: a new family of caecilians (Amphibia: Gymnophiona). Occasional Papers of the Museum of Zoology, University of Michigan, p. 1-30.

 Wilfried Westheide & Reinhard Rieger: Spezielle Zoologie Teil 2: Wirbel und Schädeltiere, 1. Auflage, Spektrum Akademischer Verlag Heidelberg • Berlin, 2004, ISBN 3-8274-0307-3
 K. Deckert, G. Deckert, G. E. Freytag, G. Peters, G. Sterba: Urania Tierreich, Fische, Lurche, Kriechtiere, Urania-Verlag, 1991, ISBN 3-332-00376-3

Семейства земноводных
Безногие земноводные